Dit is een pagina over het Nederlands voetbalelftal voor mannen in het kalenderjaar 2023.

Wedstrijden 
Het voetbaljaar 2023 staat voor Oranje in het teken van de finaleronde van de Nations League 2022/23 en de kwalificatie voor het EK 2024 in Duitsland.

Maart

Juni

September

Oktober

November

Statistieken 
Bijgewerkt tot en met 17 maart 2023.

Legenda

Nederland
Nederland